Chertwisi – 1 z najstarszych fortyfikacji w regionie Samcche-Dżawachetia w południowej Gruzji we wsi Chertwisi.
 Chertwisi – wieś w Gruzji w regionie Samcche-Dżawachetia w gminie Aspindza. W 2014 roku zamieszkana przez 202 osób.

Przypisy